Die BEMER-Therapie, auch physikalische Gefäßtherapie BEMER (Akronym für Bio-Electro-Magnetic-Energy-Regulation) ist eine alternativmedizinische Behandlungsmethode. Entwickelt wurde sie von der in Liechtenstein ansässigen Firma BEMER Int. AG. Die BEMER-Therapie zählt zu den Magnetfeldtherapien.

Methode 
Das angestrebte Ziel der BEMER-Therapie ist die allgemeine Verbesserung der Blutzirkulation. Dies soll durch die Aussendung elektromagnetischer Wellen erreicht werden. Die Therapie-Geräte bestehen jeweils aus einer Steuereinheit und einem Applikator (beispielsweise in Form einer Matte, eines Bands oder eines Sitzkissens), der am Körper des Patienten angebracht wird. Die BEMER-Therapie wird auch bei Tieren angewandt.

Kritik 
Pilotstudien zu BEMER sehen möglicherweise positive Effekte. Allerdings werden bis dato vorliegende Publikationen zu Magnetfeldtherapien generell als ungenügend bewertet.

Weblinks 
 bemergroup.com: Vorstellung der BEMER-Therapie

Einzelnachweise 

Therapeutisches Verfahren in der Alternativmedizin